Colombaro ima više značenja:
 Colombaro, Brescia
 Colombaro, Modena